Ку́бок ми́ра по биатло́ну (официально BMW IBU World Cup) — серия крупнейших кубковых международных соревнований в мужском и женском биатлоне. Соревнования включают в себя выступления в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования, масс-старте, эстафете, смешанной эстафете, одиночной смешанной эстафете. По результатам выступлений ведётся рейтинг спортсменов в отдельных дисциплинах и по сумме очков во всех дисциплинах (общем зачёте). Результаты, достигнутые спортсменами в эстафетах и смешанных эстафетах, в общем зачёте Кубка мира не учитываются. Текущий лидер в общем зачёте выступает в жёлтой майке, а лидер в той или иной отдельной дисциплине — в красной. Очки, набранные спортсменами на чемпионатах мира, также учитываются в Кубке мира. В зачёт Кубка входили и соревнования на Олимпийских играх 1992—2010 годов.

В конце сезона победителю в общем зачёте Кубка мира вручается сертификат, денежный приз и главный трофей соревнований — «Хрустальный глобус». Среди мужчин Кубок мира впервые стал проводиться с сезона 1978/1979, среди женщин — с сезона 1987/1988.

Как правило, соревнования Кубка мира начинаются в конце ноября — начале декабря, а заканчиваются в середине марта. Кубок мира делится на определённые этапы, которые проходят на разных трассах и включают в себя в среднем по шесть гонок. Средняя продолжительность одного этапа — неделя. Начиная с сезона 1999/2000 каждый сезон Кубка мира состоит из девяти этапов (не считая чемпионат мира или Олимпиаду).

Система начисления очков за гонки 
За каждую гонку, проведённую биатлонистом в Кубке мира, на Олимпийских играх (с 1998 по 2010 год) и Чемпионате мира (с 1995 по 2022 год), спортсмен получает определённое количество очков в зависимости от занятого места. Эти очки идут как в зачёт Кубка мира по соответствующей дисциплине, так и в общий зачёт Кубка мира.

Этапы Кубка мира 

  Эст — Эстерсунд
  Хох — Хохфильцен
  Фай — Файстриц (полное название — Файстриц-ан-дер-Драу; это община в коммуне Патернион)
  Пок — Поклюка
  Оср — Осрблье (район Брезно)
  НМ — Нове-Место-на-Мораве
  Обе — Оберхоф
  Руп — Рупольдинг
  Мур — Мурманск
  Ант — Разун-Антерсельва (распространено также немецкое название Антхольц)
  Кон — Контиолахти
  Лах — Лахти
  Хмл — Хямеэнлинна (другое название — Тавастехус)
  Хол — Хольменколлен (окраина Осло)
  Лил — Лиллехаммер
  Нов — Новосибирск
  ХМ — Ханты-Мансийск
  Соч — Сочи
  Алб — Альбервиль (сама биатлонная трасса находится близ местечка Коль-де-Сезье близ Альбервиля)
  Анс — Анси
  Тюм — Тюмень (сама биатлонная трасса находится близ Тюмени)
  СЛС — Солт-Лейк-Сити (сама биатлонная трасса находится неподалёку от Солт-Лейк-Сити и называется Солджер Холоу)
  ФК — Форт-Кент
  ПА — Преске-Айл
  Тур — Турин (сама биатлонная трасса находится в районе Сан-Сикарио коммуны Чезана-Торинезе, расположенной близ Турина)
  Ван — Ванкувер (сама биатлонная трасса находится близ города Уистлер, расположенного недалеко от Ванкувера)
  Кан — Канмор
  Пхё — Пхёнчхан
  Пек — Пекин
  Мин — Минск (сама биатлонная трасса находится в 20 км от Минска в поселке Раубичи)
  Оте — Отепя
  Лен — Ленцерхайде

Лидеры по количеству побед на этапах 

Биатлонисты, одержавшие не менее 10 побед в личных гонках на этапах Кубка мира. Без учёта побед в гонках на Олимпийских играх, которые не учитываются в зачёте Кубка мира. Синим выделены действующие спортсмены

Призовые 

Бонус за майку лидера:  
жёлтую: 1000 €;
красную: 850 €.

В сезоне 1994/1995 победитель гонки получал всего лишь 1500 немецких марок (приз за второе место составлял 1000 марок, за третье — 500 марок).

См. также 
 Общий зачёт Кубка мира по биатлону
 Зачёт Кубка наций по биатлону

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного союза биатлонистов «Мир биатлона», освещающий Кубок мира
 Официальный сайт Союза биатлонистов России